Fragma – niemiecki zespół dance’owy
 fragma – element szkieletu stawonogów